Ясмин Репеша (; род. 1 июня 1961 года, Чаплина) — хорватский баскетбольный тренер.

Биография 
Ясмин Репеша родился 1 июня 1961 года в городе Чаплина, Социалистическая Федеративная Республика Югославия (ныне Босния и Герцеговина). В молодости играл в баскетбол за местную одноимённую команду «Чаплина», хотя значительных успехов как игрок не добился.

Тренерскую карьеру начал в 1986 году, когда, будучи ещё игроком, занялся в своей родной «Чаплине» тренерской деятельностью. В 1990 году в качестве помощника главного тренера был приглашён в хорватский «Загреб», а затем перебрался в «Цибону», где в 1992—1994 годах работал помощником главного тренера Александра Петровича.

Самостоятельно стал тренировать в 1995 году в загребской «Дубраве», позже в течение двух лет возглавлял «Цибону», которую дважды привёл к победе в национальном первенстве и выиграл с ней Кубок Крешимира Чосича. В период 1997—2000 годов занимал должность главного тренера турецкого клуба «Тофаш» — дважды завоёвывал с ним титул чемпиона Турции, дважды становился обладателем Кубка Турции по баскетболу. Несмотря на успех с турецкой командой, вскоре вернулся в Хорватию и возглавил баскетбольный клуб «Сплит» из одноимённого города. Некоторое время тренировал польский «Шлёнск», который занял в чемпионате Польши первое место, потом на один сезон возвращался в «Цибону», приведя её к чемпионству на первенстве страны и к победе на кубке.

Дальнейшая тренерская карьера Репешы связана преимущественно с итальянскими клубами: болонским «Фортитудо» (2002—2006), римским «Виртусом» (2006—2008), «Бенеттоном» из Тревизо (2010—2011). Наиболее успешным сезоном в этот период для него оказался сезон 2005 года, когда в должности главного тренера «Фортитудо» он одержал победу в чемпионате Италии и завоевал Суперкубок Италии. В 2011 году в третий раз вернулся в «Цибону» — команда была на тот момент довольно молодой и испытывала трудности, однако Репеша всё же выиграл с ней чемпионат Хорватии, что произвело настоящую сенсацию.

В сезоне 2012—2013 годов Ясмин Репеша возглавлял испанскую «Уникаху» из Малаги, сумел вывести команду в Топ-16 Евролиги. Затем перешёл в хорватскую «Цедевиту», в течение двух сезонов выиграл с этой командой в общей сложности 12 клубных трофеев, в том числе дважды приводил её к победе в национальном первенстве, дважды становился победителем национального кубка. Начиная с 2015 года возглавляет итальянский клуб «Олимпия Милан» — добился и с ним некоторых успехов, так, в 2016 году одержал победу на Кубке Италии.

Помимо тренерской деятельности в клубах, Репеша также дважды возглавлял национальную сборную Хорватии по баскетболу — в период 2005—2009 и 2012—2014 годов. В частности, он возил хорватов на три чемпионата Европы, на чемпионат мира, был главным тренером сборной на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где команда дошла до четвертьфинала и заняла итоговое шестое место.

Примечания

Ссылки 
 Ясмин Репеша  — страница на официальном сайте Евролиги
 Статистика на сайте Legabasket 

Баскетбольные тренеры Хорватии
Тренеры БК «Цибона»
Тренеры БК «Тофаш»
Тренеры БК «Сплит»
Тренеры БК «Шлёнск»
Тренеры БК «Фортитудо»
Тренеры БК «Виртус» Рим
Тренеры БК «Бенеттон»
Тренеры БК «Уникаха»
Тренеры БК «Олимпия Милан»
Тренеры мужской сборной Хорватии по баскетболу
Тренеры БК «Виктория Либертас»